Az Allsvenskan 1975-ös szezonja volt a bajnokság ötvenegyedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizenegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag